Госпођин вир може бити:

 Клисура Госпођин вир
 Локалитет Госпођин вир